Бюнденский ореховый торт (, также энгадинский ореховый торт — ; ) — круглый плоский торт из песочного теста с начинкой из крупномолотых карамелизированных грецких орехов. Для мягкости в начинку добавляют сливки и мёд.

Бюнденский ореховый торт — наиболее известный специалитет кантона Граубюнден и наряду с грушевым хлебом наиболее значимый продукт экспорта бюнденских кондитеров. Кондитерские Энгадина производят фирменный ореховый торт круглый год по самым разным рецептам, которые часто являются коммерческой тайной. Бюнденский ореховый торт — продукт длительного хранения, его можно хранить в холоде в течение двух месяцев, в связи с чем заказанные торты часто отправляют почтой.

По мнению историка Дольфа Кайзера, изложенному в его труде Cumpatriots in terras estras, рецепт орехового торта был известен в Энгадине, например, в Самедане, на рубеже XIX и XX веков. Позднее энгадинский ореховый торт выпускали выходцы из Энгадина в тулузской кондитерской Heinz & Tester и экспортировали его во Францию. В этой кондитерской работал также некий Фаусто Пульт, который, вернувшись в Самедан, в 1926 году стал выпускать энгадинский ореховый торт под названием «Пультов торт». В 1934 году энгадинский ореховый торт прославился на Базельской ярмарке-выставке.

Климат в горных долинах Граубюндена не очень подходит для выращивания грецкого ореха, поэтому его импортировали. Согласно одной из теорий, деревья грецких орехов в Брегалье были завезены туда из Франции энгадинскими мигрантами. По другой теории, энгадинские кондитеры во Франции скрестили уже известное тогда бюнденское песочное печенье Fuatscha Grassa с местным ореховым тортом. Возможно, грецкие орехи энгадинцы просто закупали в других регионах Швейцарии.

Примечания

Литература 
 Paul Imhof: Das kulinarische Erbe der Schweiz, S. 107—112. Echtzeit Verlag, Basel und Zürich, 2015
 Gaudenz Zimmermann: Kommt die Nusstorte aus dem Engadin? In: Terra Grischuna Nr. 1 2017, S. 54-57

Ссылки 
 Nusstorte / Turta da nuschs / Engadiner Nusstorte, Tuorta da nuschs

Песочное тесто
Десерты из орехов и семечек
Швейцарские десерты
Швейцарская выпечка
Торты